Л'Еглі́з-о-Буа́, Л'Еґліз-о-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південь від Парижа, 50 км на південний схід від Ліможа, 45 км на північ від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Л'Егліз-о-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Л'Егліз-о-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез